

Niemcy 
 Stollberg – były powiat w kraju związkowym Saksonia
 Stollberg/Erzgeb. – miasto w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Erzgebirgskreis
 Stollberg (Erzgebirge) – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Erzgebirgskreis

Zobacz też 
 Stolberg